Die Catella Swedish Open 2004 fanden vom 5. bis 8. Februar 2004 in Linköping, Schweden statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2003/04 und mit 30.000 US-Dollar dotiert.

Titelverteidiger war Stewart Boswell, der jedoch nicht erneut antrat. Im Endspiel gewann Karim Darwish gegen Nick Matthew mit 15:12, 15:13 und 15:10.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Daniel Forslund einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2003/04
2004